A67 ou A-67 peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Pinta, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A67 reliant Rüsselsheim am Main à Viernheim ;
  Autoroute espagnole A-67 reliant Palencia à Santander ;
  Autoroute néerlandaise A67 reliant la frontière belge à la frontière allemande.

Route
  Route britannique A67 reliant Bowes à Crathorne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres